Anthony Hamilton (muzikant), een Amerikaans singer-songwriter en producer
 Anthony Hamilton (snookerspeler), een Engels snookerspeler